XX сезон Второго дивизиона первенства России по футболу прошёл в 2011—2012 годах. Этот турнир был переходным — впервые в истории чемпионатов России розыгрыш проводился по системе «весна—осень—весна». Во всех зонах, за исключением зоны «Юг», соревнования проходили в три круга.

Команды 
В сезоне 2011/12 во втором дивизионе были заявлены 75 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Беслан-ФАЮР» (Беслан) на ФАЮР
 ШВСМ (Якутск) на «Якутия»

«Запад» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

«Юг» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Дружба» (Майкоп) +:- «ФАЮР» (Беслан). Команде «ФАЮР» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за неявку команды на игру.

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

«Урал-Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

«Восток» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Якутия» (Якутск) +:- «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Команде «Металлург-Кузбасс» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за неявку команды на игру.

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-2011/12

2011